Саэс () — испанская фамилия. Среди носителей:

Фамилия 
 Саэс Белоки, Пачи (род. 1964) — испанский (баскский) социолингвист.
  — уругвайская актриса.
 Саэс, Виктор Дамиан (1776–1839) – первый премьер-министр Испании.
  (род. 1985) — испанский мотогонщик.
 Саэс, Иньяки (род. 1943) — испанский футболист и тренер клуба.
  (род. 1961) — победительница конкурса красоты Мисс Венесуэла.
 Саэс, Мануэль Родригес — испанский скрипач, ученик Жюля Арменго, педагог Пабло Сарасате.
 Саэс, Рауль — инженер, руководитель операции по разрушению плотины озера Риньиуасо.
 Саэс, Себастьян (род. 1985) — аргентинский футболист.
 Саэс, Сесар — канадский художник, автор арт-проекта «Геостационарный банан над Техасом»
 Саэс, Эдита Лагос (1962—1982) — перуанская революционерка.
 Саэс, Эммануэль (род. 1972) — французский и американский экономист.
 Саэс, Эрнан (род. 1978) — аргентинский кинорежиссёр.
 Хесус Хоакин Фернандес Саэс де ла Торре, более известный как Сусо (род. 1993) — испанский футболист.

Также 
 САЭС — аббревиатура Смоленской АЭС